Черина има више значења:
 Черина (Алесандрија), је насеље у Италији у округу Алесандрија, региону Пијемонт
 Черина (Верона), је насеље у Италији у округу Верона, региону Венето
 Черина (Виченца), је насеље у Италији у округу Викенца, региону Венето